Ранчо Сан Хорхе има више значења:

 Ранчо Сан Хорхе (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Хорхе, Луис Ноел Салазар Пачеко (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику